Kugler:
 Eustachy Kugler (1867, Nittenau – 1946, Ratyzbona), niemiecki błogosławiony Kościoła katolickiego
 Włodzimierz Kugler (1882, Moczydło – 1946, Katowice), polski malarz i grafik
 Jan Kugler (1922, [?] – 2007, [?]), polski zawodnik i trener tenisa stołowego